egy – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua egiziana antica
 EGY – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Egitto